De Italiaanse plaatsnaam Camporosso kan verwijzen naar:
 Camporosso (Ligurië) in Ligurië;
 Camporosso in Valcanale in Val Canale